Okręty US Navy o nazwie USS "Power":
 Pierwszy "Power" (AMc-96) był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor. Został przemianowany na "Reaper" (AMc-96). Był w służbie w latach 1942-1945.
 Drugi "Power" (DD-839) był niszczycielem typu Gearing. Był w służbie w latach 1945-1977.

Power